Блю́хер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 
 Блюхер, Ганс (1888—1955) — немецкий писатель, психолог и философ, антифеминист, исследователь психологии мужских групп.
 Блюхер, Гебхард Леберехт (1742—1819) — прусский фельдмаршал, участник наполеоновских войн.
  (1899—1970) — немецкий философ.

Техника 
 «Блюхер» — броненосный крейсер ВМФ Германской империи эпохи Первой мировой войны.
 «Блюхер» — один из первых в мире паровозов и самый первый паровоз Джорджа Стефенсона.
 «Блюхер» — второй тяжёлый крейсер типа «Адмирал Хиппер».
 «Маршал Блюхер» — серия из трёх линейных больших речных буксиров-толкачей проекта 947.